Glinek je ime več naselij v Sloveniji:

 Glinek, občina Škofljica
 Glinek, občina Trebnje

Naselja v Sloveniji